Satet (gr. Satis) – w mitologii egipskiej bogini wyobrażana z koroną Górnego Egiptu uzupełnioną o dwa rogi antylopy, żona Chnuma, matka Anukis. Satis stanowiła personifikację regionu – Elefantyny i północnej Nubii.

Przypisy 

Egipskie boginie
Bóstwa wodne

ca:Llista de personatges de la mitologia egípcia#S